Gromada Psary steht für folgende Verwaltungseinheiten in Polen:

 Gromada Psary (Powiat Lubliniecki), Woiwodschaft Katowice
 Gromada Psary (Powiat Będziński), Woiwodschaft Katowice